Boenn. kan som auktorsförkortning betyda:

 Clemens Maria Griedrich von Boenninghausen
 Clemens Maria Franz von Boenninghausen

Robotskapade auktorsförkortningar